Baum signifie arbre en allemand ;

Patronymie 

 Boris Baum (1987-) est un acteur français.
 Bruno Baum (1910-1971) est un résistant communiste allemand.
 Don Baum (1922-2008) est un sculpteur et illustrateur américain.
 Frank Baum (né en 1956), footballeur allemand.
 Gerhart Baum (1932-) est un homme politique et juriste allemand.
 Gilles Baum (1973-) homme politique luxembourgeois ;
 Gregory Baum (1923-2017) est un théologien, un philosophe et un professeur canadien.
  (1972-) est un écrivain américain.
 Jean Guillaume Baum (1809-1878) est un théologien protestant.
 Lukas Baum (1995-) est un coureur cycliste allemand.
 Lyman Frank Baum (1856–1919) est un auteur, acteur et réalisateur indépendant américain.
 Marc Baum (1978-) acteur, metteur en scène et homme politique luxembourgeois, membre du parti La Gauche (déi Lénk).
 Mark Baum est le patronyme inventé dans le film The Big Short : Le Casse du siècle (2015), inspiré de l'homme d'affaires américain,  (1962)
 Otto Baum (1911-1998) est un général de la Waffen-SS.
 Patrick Baum (né en 1987) est un pongiste allemand.
 Peter Baum (1869-1916) est un écrivain allemand.
 Ralph Baum (1908-1987) est un réalisateur, producteur et directeur allemand.
 Roger S. Baum (1938-) est un banquier par formation et un auteur de livres pour enfants.
 Sabine Baum (1888-1960) est une joueuse professionnelle de squash représentant l'Allemagne.
 Terry Baum (1946-), dramaturge féministe américaine.
 Vicki Baum (1972-) est une romancière américano-autrichienne.
 William Wakefield Baum (1926-2015) est un cardinal américain.

Voir aussi 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme alsacien